MEL steht als Abkürzung für:

 Maya Embedded Language, Skriptsprache
 Medizinische Einzelleistung, siehe Leistungskatalog
 Flughafen Melbourne (IATA-Code), Flughafen in Australien
 Memelländische Einheitsliste, Partei im Memelland
 Minimum Equipment List, Mindestausrüstungsliste in der Luftfahrt

MEL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Osnabrück (für Melle)

Mel steht für:
 Mel, akustische Maßeinheit
 Mel, lateinisch und pharmazeutisch für Honig
 Mel (Moräne), Moräne im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Mel (Venetien), Ortsteil der Gemeinde Borgo Valbelluna in der Provinz Belluno, Italien
 Mel, Untergruppe der westatlantischen Sprachen Afrikas, siehe Atlantische Sprachen #Klassifikation der atlantischen Sprachen
 Mel Special, ehemalige US-amerikanische Automarke
 Mel (Sängerin), österreichische Popsängerin
 Mel (Musikerin), deutsche Rapperin und Sängerin

Mel. oder mel. steht für:
 Melioration, Zusatz zur Fachgebietsspezifizierung des Ingenieursgrads

Mel ist der Familienname folgender Personen:
 Conrad Mel (1666–1733), deutscher Theologe, Pädagoge und Schriftsteller
 Rinaldo del Mel (um 1554–um 1598), franko-flämischer Komponist

Mel ist der Künstlername von:
 Mel Jersey (Eberhard Karl Alfons Jupe; * 1943), deutscher Schlagersänger
 Melle Mel (Melvin Glover; * 1961), US-amerikanischer Hip-Hop-Musiker

Siehe auch:
 Judith und Mel, deutsches Duo auf dem Gebiet des volkstümlichen Schlagers
 Mel & Kim, britisches Popduo
 Mell

Abkürzung